Alan Soares de Jesus, astro,luz divina.
Alan Barbosa Domingos, voleibolista brasileiro
Alan Carlos Gomes da Costa, futebolista brasileiro nascido em 1983
Alan Douglas Borges de Carvalho, futebolista brasileiro nascido em 1989
Alan Henrique Costa, futebolista brasileiro nascido em 1990
Alan Osório da Costa Silva, futebolista brasileiro nascido em 1979
Alan Ruschel, futebolista brasileiro nascido em 1989; sobrevivente do acidente com o voo LaMia 2933
Alan Shearer, ex-futebolista britânico

Desambiguações de antropônimos